«Коммерсант» — американская драма режиссёра Димитри Логофетиса. Экранизация произведения автора Луи Ларуссо. Просмотр фильма рекомендован детям старше 13 лет и совместно с родителями.

Описание сюжета 
Бизнесмен Честер Грант (Дэнни Айелло) сделает всё, чтобы совершить сделку по продаже, но он считает, что уже постарел и должен выбрать своего преемника. Вместо назначения на эту должность логичного человека (Джеймс Карен), Грант решает пригласить на ужин двух соперничающих коммерсантов, а затем уже принимать решение.

Актёрский состав 
 Дэнни Айелло — Честер Грант
 Джеймс Карен — Нед Рэнделл
 Kenneth Dowd — Палмер
 Barney Belson — член правления
 Ralph Geray — член правления
 Arlen Andelson — член правления
 Ismael Csi Ahmed — член правления
 Michael Stroka — член правления
 Danny Fried — член правления
 Marlene Willis — член правления
 Angie Echevarria — член правления
 Дон Томас — член правления
 Peggy Thomas — член правления
 Michael Colyar — коммерсант
 Mark Marrone — коммерсант
 Рик Айелло — Билли Грант
 Diane Baker — Беатриса Грант
 Джастин Бэйтмэн — Джессика Грант
 Тим Квил — Чет Грант
 Гленна Сноу — девушка, берущая автограф
 Martha Bracamotes — Марта
 Джозеф Кортес — Джон Морган
 Michael Paré — Ларри Фрид
 Nicholas Celozzi — Скип
 Майкл Лернер — врач Честера

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы США
Фильмы США 1990 года
Независимые фильмы США
Экранизации пьес
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях